Hickel, Hickl, ou Hikl (< Hugo):
 Hal (T.) Hickel (* 1967, Bailey (Colorado)), un créateur d'effets spéciaux américain
 Joseph Hickel (1736, Böhmisch Leipa – 1807, Wieden (Vienne)), un peintre et portraitiste tchéco-autrichienne/allemand (de)
 Walter («Wally» Joseph) Hickel (1919, Ellinwood  2010, Anchorage), un homme politique américain